Злива — сильний дощ, інтенсивність якого не менша за певне значення.

Кінематограф 

 «Злива (фільм, 1929)» — український радянський фільм Івана Кавалерідзе за мотивами поеми «Гайдамаки» Тараса Шевченка знятий у 1929 році. Вважається втраченим.
 «Злива (фільм, 1974)» — російський радянський художній фільм Бориса Яшина, знятий у 1974 році.
 «Злива (фільм, 1998)» — американський фільм режисера Мікаеля Саломона, знятий у 1998 році.

Музика 
 «Злива» — пісня Джамали, Бумбоксу та Pianoбой.